Gründling bezeichnet:

 Gründling, Karpfenfisch in Nord- und Westeuropa
 Gründling (Gemeinde Weibern), Ortschaft der Gemeinde Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich